Ніпіґон може означати:

Місця в окрузі Тандер-Бей, Онтаріо, Канада 

 Ніпіґон (Онтаріо)
 Озеро Ніпіґон
 Річка Ніпіґон
 Затока Ніпіґон на півночі Верхнього озера
 Індіанське поселення Лейк-Ніпіґон

Кораблі ВМС Канади 

 HMCS Nipigon (J154), мінний тральщик класу Bangor, що був на службі в час Другої світової війни
 HMCS Nipigon (DDH 266), есмінець класу Annapolis, що був на службі під час холодної війни

Інше 

 Ніпіґон (кратер), ударний кратер на Марсі